IndyCar Series 2012 – siedemnasta edycja najważniejszej serii wyścigowej rozgrywanej pod szyldem Indy Racing League.

Sezon rozpoczął się 25 marca, a zakończył 15 września. Tytuł mistrzowski zdobył po raz pierwszy w karierze Ryan Hunter-Reay z zespołu Andretti Autosport. Tytuł najlepszego nowicjusza („Rookie of the Year”) zdobył Simon Pagenaud. W klasyfikacji producentów najlepszy okazał się Chevrolet.

Zmiany 
Od tego sezonu rozpoczęto używanie nadwozi które zostały zbudowane według zasad nazwanych w skrócie jako ICONIC (ang. Innovative, Competitive, Open-Wheel, New, Industry-Relevant, Cost-Effective). Konkurs na zbudowanie nowych nadwozi wygrała Dallara proponując platformę oznaczoną później jako DW12 (na cześć zmarłego Dana Wheldona, który miał duży wkład w rozwój tej konstrukcji). Poszczególne zespoły będą wyposażać swoje nadwozia w wybrane zestawy aerodynamiczne, tzw. „Aero Kits”. Wprowadzenie zestawów aero zostało jednak opóźnione o rok i w 2012 wszyscy będą korzystali z podstawowego zestawu zaproponowanego przez Dallarę.

Od 2012 zmieniono również rodzaj stosowanych silników. Zamiast dotychczasowej wolnossącej 3,5-litrowej Hondy V8, wprowadzono turbodoładowane jednostki V6 o pojemności 2,2 litra. Do budowy silników według nowej specyfikacji przystąpili trzej producenci: Honda, Chevrolet i Lotus.

Wyniki 

  
  
  
    
*S=Silnik: C=Chevrolet, H=Honda, L=Lotus

Klasyfikacja

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja producentów 

Punkty dla producentów silników przydzielane są na podstawie najwyżej sklasyfikowanego pojazdu z danym silnikiem według klucza 9-6-4.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 

IndyCar Series
2012 w sportach motorowych
2012 w Stanach Zjednoczonych
2012 w Brazylii
2012 w Kanadzie